Mitropacupen 1937 var den elfte säsongen av Mitropacupen.

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1937